Heilige Land, in de context van een godsdienst een heilig gebied 
 Heiligland (Alkmaar), straat in Alkmaar
 Heiliglanden, buurt in Haarlem
 Groot Heiligland, straat in Haarlem 
 Klein Heiligland, straat in Haarlem